1985, 1986: WTA-toernooi van Florida
 vanaf 1987: WTA-toernooi van Miami